Tornado i segling vid olympiska sommarspelen 1984 avgjordes 31 juli–8 augusti 1984 i Los Angeles.

Medaljörer

Resultat

Daglig ställning

Källor

  
  
 

Segling vid olympiska sommarspelen 1984